Pekao Open 2007 – tenisowy turniej ATP serii ATP Challenger Tour w sezonie 2007 z cyklu Pekao Open rozgrywany w dniach 17–23 września 2007 roku w Szczecinie na kortach ceglanych o łącznej puli nagród wynoszącej 106 250 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pekao Open
2007 w tenisie ziemnym
2007 w polskim sporcie